Кетрін Беркофф (28 січня 2001(2001-01-28)) — американська плавчиня, призерка чемпіонатів світу, чемпіонка світу з плавання на короткій воді.
 Джованна Броджі-Беркофф (італ. Giovanna Brogi Bercoff; нар. 6 листопада 1943, Швейцарія) — італійський славіст та україніст, відомий українофіл.